Erik Makaay (1977), Nederlands voetballer
 Roy Makaay (1975), Nederlands voetballer